Dangelmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Dangelmayr (1939–2021), deutscher Philosoph und Bibliothekar
 Steffen Dangelmayr (* 1978), deutscher Fußballspieler